Nes longus, peix de la família dels gòbids i de l'ordre dels perciformes.
 Nintendo Entertainment System, consola de Nintendo llançada l'any 1985.
 Nes (Eysturoy), municipi de les Illes Fèroe.
 Nes (Suðuroy), localitat de les Illes Fèroe.
 Nes (mitologia), un oceànit segons la mitologia grega.
 Nes (Buskerud), municipi de Noruega.
 Nes (Akershus), municipi de Noruega.